

Fumetto 
 Cuckoo – cognome delle Naiadi di Stepford (Stepford Cuckoos), personaggi Marvel Comics

Televisione 
Cuckoo – serie televisiva britannica

Musica 
 Cuckoo – album dei Curve del 1993
Cuckoo – singolo di Lissie del 2010, dall'album Catching a Tiger